Rajd Monte Carlo 2018 (86. Rallye Automobile de Monte-Carlo) – 86. Rajd Monte Carlo rozgrywany w Monaco od 25 do 28 stycznia 2018 roku. Była to pierwsza runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2018. Rajd został rozegrany na asfalcie i śniegu. Baza imprezy była zlokalizowana we Francji w miejscowości Gap. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach  WRC, WRC2 i WRC3. W porównaniu do ubiegłorocznego rajdu, w tym roku pięćdziesiąt procent trasy rajdu przebiegało nowymi drogami.

Rajd po raz piąty z rzędu wygrał obrońca tytuł mistrzowskiego Francuz Sébastien Ogier jadący Fordem Fiestą WRC, prowadząc od startu do mety, było to jego 41. zwycięstwo i 66. podium w 124 starcie w rajdowych mistrzostwach świata. Ogier w rajdzie tym wygrał cztery odcinki specjalne, co deje mu liczbę 505 odcinków wygranych od początku kariery w WRC. Drugie miejsce zajął Estończyk Ott Tänak, który debiutował za kierownicą Toyoty Yaris WRC, Tanak również wygrał cztery odcinki specjalne. Było to dla niego dwunaste podium w 80 starcie w mistrzostwach świata. Trzecie miejsce zajął drugi kierowca zespołu Toyota GAZOO Racing WRT Fin Jari-Matti Latvala, było to dla niego 61. podium WRC w karierze.  

Z zawodników startujących w mistrzowskiej klasie WRC zawodów nie ukończył Dani Sordo, który zajmował trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu Monte Carlo, Hiszpan wypadł z trasy na 9. odcinku specjalnym.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 68 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2 i WRC3.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage

Wyniki końcowe rajdu

Wyniki po 1 rundzie

WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC 2

Kierowcy

WRC 3

Kierowcy

WWW 
Oficjalna strona Rajdu Monte Carlo

Przypisy 

Rajd Monte Carlo
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2018
2018 w Monako